

Persone 
Everett Sloane (1909-1965) – attore statunitense
Hans Sloane (1660-1753) – medico e naturalista britannico
Lindsay Sloane (1977) – attrice statunitense
Neil Sloane (1939) – matematico britannico
Tony Sloane (1970) – ex militare e scrittore inglese
William Milligan Sloane (1850-1928) – storico statunitense

Altro 
Arvin Sloane – personaggio immaginario della serie televisiva Alias 
Sloane Avenue – strada di Londra